Atractosoma är ett släkte av mångfotingar. Atractosoma ingår i familjen knöldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knöldubbelfotingar
Atractosoma